Kaxgar (stad)
 Kaxgar (prefectuur)
 Kaxgar (rivier)